Die nachfolgende Liste enthält alle Test Matches (Länderspiele) der französischen Rugby-Union-Nationalmannschaft der Männer. Frankreich bestritt das erste offizielle Test Match am 1. Januar 1906 gegen Neuseeland.

Übersicht der Test Matches 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 N = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

1906–1914

1920–1929

1930–1938

1947–1959

1960–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Länderspiele ohne Test-Match-Status 
Die Fédération française de rugby erkennt die folgenden internationalen Spiele der Nationalmannschaft nicht als vollwertige Test Matches an. Dies betrifft insbesondere Begegnungen mit deutlich schwächeren Teams, aber auch die unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ausgetragenen Victory Internationals. Ebenfalls nicht als Test Matches gelten die Begegnungen mit Rhodesien, da Frankreich diesen Staat nicht anerkannte.

Nicht in der Liste enthalten sind die Begegnungen der französischen Reservemannschaft. Dies betrifft insbesondere die Mehrzahl der Partien bei den Europameisterschaften der FIRA, bei denen die eigentliche Nationalmannschaft in der Regel nur die Partien gegen Rumänien bestritt.

Statistik 
(Stand: 29. November 2022)

Gegner bei Test Matches

Bilanz der Test Matches

Spielstädte

Weblinks 
 Fédération française de rugby (französisch)
 Ergebnisübersicht auf rugbyarchive.net
 Spiele der französischen Nationalmannschaft auf rugbydata.com
 Ergebnisliste auf espnscrum.com

Rugby Union (Frankreich)
Frankreich